Янковский, Ян может означать:
 Янковский, Ян (род. 1961) — польский актёр.
 Янковский, Ян Станислав (1882—1953) — польский политический деятель.